Wotte ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Wotte (1909–1989), deutscher Pädagoge, Zeichner, Schriftsteller und Heimatforscher
 Mark Wotte (* 1960), niederländischer ehemaliger Fußballspieler und aktueller -trainer